Скорбящая мать — многозначный термин:
 Скорбящая мать — мемориал погибшим в военных конфликтах в Уфе.
 Скорбящая мать — мемориал погибшим морякам в Находке.
 Скорбящая мать — мемориал погибшим при освобождении города Барвенково (Украина).
Также подобные мемориалы есть в Буйнакске и Дербенте.

Примечания